Valls peut faire référence à :

Toponymes 

 Valls, ville espagnole, dans la province de Tarragone, siège de la bataille de Valls en 1809.
 Thuès-Entre-Valls, commune française des Pyrénées-Orientales.

Patronymes 

 Corinne Valls (née en 1957), femme politique française.
 Dino Valls (né en 1959), peintre espagnol.
 Estelle Valls de Gomis, autrice et illustratrice française.
 Francesc Valls (1672-1747), compositeur catalan.
 Jérémy Valls (né en 1974), joueur de rugby.
 Joaquín Navarro-Valls (1936-2017), personnalité vaticane.
 Joana Valls (1855-1935), styliste catalane.
 Jorge Valls (1933-2015), écrivain et opposant cubain.
 José Peirats Valls (1908-1989), historien anarchiste espagnol.
 
 Miquel Valls (né en 2000), coureur cycliste espagnol. 
 Rafael Valls (né en 1987), coureur cycliste espagnol.
 Richaud Valls (né en 1971), acteur français.
 Santiago Calatrava Valls (né en 1951), architecte espagnol.
 Xavier Valls (1923-2006), peintre espagnol, père de l'homme politique français Manuel Valls.

Patronyme hispanique
Homonymie de patronyme